Caledon puede referirse a: 
 La localidad de Caledon, en el Condado de Tyrone, Irlanda del Norte.
 La localidad de Caledon, en Ontario, Canadá.
 La localidad de Caledon en la Provincia Occidental del Cabo, Sudáfrica.
 El río Caledon, que nace en Lesoto, y desemboca en el río Orange, en Sudáfrica.
 La Bahía Caledon en Australia.